Генеральный рейтинг лучших мэров российских городов — метод расчета и сравнения совокупности факторов, влияющих на качество городской среды проживания, являющейся ключевой деятельности мэров городов. Метод основан на сборе, описании и оценки количественных и качественных показателей. Количественными показателями являются ежегодные статистические данных по городам Российской Федерации, а качественными характеристиками — характеристики и свойства объекта оценки (города).

Описание рейтинга 
Генеральный рейтинг лучших мэров российских городов был разработан Российским союзом инженеров в 2014 г. Создание рейтинга было обусловлено объективной необходимостью комплексного исследования и определения качества администрирования в сложившейся системе расселения Российской Федерации.

Цель рейтинга — проведение объективной комплексной оценки «эффективности» градоначальников российских городов по критериям, определяющим уровень развития всех сфер жизнедеятельности населения, городского хозяйства и городской среды обитания.

Задачи:
 Проведение анализа существующих отечественных и зарубежных методик и практик сравнения субъектов административно-территориального деления макрорегионов и стран.
 Проведение всестороннего исследования и определение критериев и базовых индикаторов оценки городов по средствам отобранных теоретических и методологических дисциплин, связанных с оценкой качественно-количественных характеристик исследуемых объектов.
 Создание методологического аппарата для составления рейтинга, основанного на лучших отечественных и зарубежных практиках.
 Разработка методики комплексного сравнительного рейтинга городов на основании применения и расчета системы экономических показателей.
 Формирование системы социально-экономических показателей, всесторонне характеризующих функционирование городов.
 Расчеты интегральных показателей, индексов и групп индексов в соответствии с разработанным методическим аппаратом.
 Выделение типичных групп (типология) объектов по ряду признаков, указание общих тенденций и различий в их развитии, выделение характерных индивидуальных различий, анализ полученных результатов.
 Создание механизма мониторинговой системы социально-экономического положения исследуемых объектов.

Методология рейтинга 
Оценка деятельности мэров и глав администраций крупнейших российских городов проводится на основе анализа совокупности факторов, влияющих на качество городской среды проживания. Эти факторы обобщают основные аспекты социально-экономической и хозяйственной составляющей функционирования городов. Данные показатели отражают результат деятельности предшествующих и нынешних глав администраций городов. В качестве основного метода используется процедура заимствованная из квалиметрии, где разработано несколько подходов к количественной оценке качества.

Для сопоставления различных свойств, измеряемых в разных по диапазону и размерности шкалах, используется относительный безразмерный показатель : , отражающий степень приближения абсолютного показателя свойства :  к максимальному :  и минимальному :  показателям. Относительный показатель описывается зависимостью

 , которая может быть представлена нормирующей функцией:

 

Для сопоставления по относительной важности всех свойств, входящих в «дерево свойств», используются безразмерные коэффициенты весомости : . Для удобства обычно принимается : , а : .
Значения коэффициентов весомости определяются с привлечением разновидностей экспертного и неэкспертного (аналитического) методов. В данной работе мы использовали оба приема (рассмотрены ниже).
Для определения относительного веса использовался метод экспертного опроса 50 специалистов различных отраслей и сфер деятельности, различных социальных групп и занимаемых профессиональных положений. Полученное распределение подвергалось тщательной верификации

Таким образом, количественная оценка качества :  выражается с помощью следующей формулы:

 , где

  для всех индексов, образующих итоговый генеральный индекс привлекательности городов.
Непосредственно генеральный индекс привлекательности городов (G) рассчитывается как среднегеометрическое всех характеристик:

 

Ключевая проблема отбора минимальной совокупности свойств (показателей), которые образуют качество объекта, решается за счет функционально-типологического анализа, основанного на рассмотрении качества как системы объективных свойств, а также исходя из объема исходной информации (статистической и открытых источников).

Таким образом, для оценки был отобрано 70 квазипростых показателей, образующих 41 сводный показатель, в свою очередь интерпретируемых в 13 индексов

Результаты ранжирования 
Первая десятка лидирующих городов характеризуется достаточно высокими показателями практически по всем параметрам. Исключением является фактор доступности жилья, по которому города-лидеры имеют низкие показатели, что обусловлено высокими ценами за квадратный метр жилья.
К городам, лидирующим по большинству показателей, относятся города-миллионники: Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Новосибирск, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Ростов-на-Дону и другие. Также в число лидеров попадают города с преимуществами в развитии:
Владивосток, Краснодар, Сочи, Калининград. Здесь оказались и инвестиционно привлекательные города: Томск, Омск,Иркутск, Ярославль, и города Подмосковье с высокими темпами строительства — Подольск, Химки, Балашиха, Мытищи.
На средних позициях рейтинга закрепились динамично развивающиеся города: Калуга, Краснодар, Кисловодск; промышленные
города: Первоуральск, Челябинск, Ульяновск, Каменск-Уральский, Брянск, Рязань.

Удовлетворительную оценку в развитии получают: Орск, Улан-Удэ, Оренбург, Стерлитамак, Сызрань, Уссурийск, Октябрьский, моногорода Магнитогорск, Нижний Тагил и моногород с самым высоким притоком инвестиций — Находка. Нижние позиции в большинстве подрейтингов заняли города Северного Кавказа (Каспийск, Ессентуки), города Алтайского края (Рубцовск, Барнаул, Бийск), моногорода Ленинск-Кузнецкий и Северодвинск, а также Артем, Миасс, Новочебоксарск, Копейск.
Города Ямало-Ненецкого автономного округа Новый Уренгой и Ноябрьск, несмотря на высокие экономические показатели, в общем зачете проигрывают по 50 % показателей.

Общее распределение указывает на значительные диспропорции в потенциале городов, что особенно очевидно, если «очистить» рейтинг от показателя динамки численности населения. Так, при исключении данного параметра потенциал 1-го места выше 10-го более чем в 2 раза и выше 100-го места в 10 раз. Очевидно, что столь высокая разница обусловлена объективными факторами разности потенциалов данных городов, при этом необходимо отметить, что в соответствии с правилом Парето не обязательно улучшать все составляющие качественной оценки городов. Ключевым в данном смысле является экономический потенциал.

Также необходимо сопоставить ряд социально ориентированных факторов и, в первую очередь, развитость системы здравоохранения, образования, сферы услуг. Именно они являются ключевыми индикаторами.

Общее распределение городов в рейтинге свидетельствует о том, что даже очевидные лидеры не значительно превосходят города, находящиеся в середине рейтинга. Данная закономерность обусловлена нивелированием низких показателей ряда индикаторов лидеров. В частности, значение генерального итогового индикатора Омска, занимающего 10 место, выше соответствующего значения медианного города Междуреченска всего в 1,2 раза (на 20 %). Исключение составляет Москва (значение генерального итогового индикатора в 3 раза выше соответствующего значения медианного Междуреченска, в 2,5 раза выше 10 места — г. Омска и в 2 раза выше 3 места — Новосибирска).

При этом если оценивать сумму индикаторов всех городов, как суммарный потенциал городов, то вес Москвы — лидера рейтинга, составляет 2 %, а вес самого низкого в рейтинге Грозного — 0,6 %.

Для большинства городов справедливо утверждение о том, что уровень экономического и промышленного развития значительно дифференцируется в зависимости от условий жизни. Данная ситуация характерна практически для всех городов, например, Сибирь и Урал — центры добычи углеводородов и металлов. При самых высоких показателях дохода на душу населения, данные города характеризуются наихудшими природно-климатическими условиями и низкой степенью развитости транспортной инфраструктуры.

Группу «середняков» образуют абсолютно разные населенные пункты от крупнейших металлургических моногородов — Челябинск, Магнитогорск, Каменск-Уральский до городов с относительно диверсифицированной экономикой — Владимир, Южно-Сахалинск, Волжский. В целом данную группу образуют либо промышленно развитые центры с тяжелыми природно-климатическими условиями, либо средние города староосвоенных регионов, характеризующиеся преимущественно средними значениями всех показателей.

Самые низкие показатели отмечаются у слаборазвитых городов Северного Кавказа и Южной Сибири. Это связано преимущественно с сельскохозяйственной специализацией экономики в данных городах и неблагоприятным эффектом конфликтов, происходивших на территориях субъектов Северного Кавказа. Также к группе депрессивных городов относятся бывшие крупные и средние промышленные центры с преимущественно моноспециализацией — Златоуст (металлургия), Ленинск-Кузнецкий (металлургия), Норильск (металлургия), Северодвинск (оборонно-промышленный комплекс).
В денежном выражении разрыв доходов населения может составлять более чем в 6,7 раза, и, как правило, не в пользу слаборазвитых городов, где рост доходов отмечается преимущественно в бюджетных секторах и общий темп увеличения низкий. При этом, реальные доходы населения в крупных городах растут более высокими темпами, что обусловлено постоянным приростом производства в инновационных отраслях.

Теоретическая значимость рейтинга 
Изучение и оценка городской среды обитания (проживания), а именно параметра её привлекательности для внутренних и внешних факторов и потребителей, имеет значение:
 для экономической науки, с точки зрения развития системы комплексных исследований и оценки качества российских городов, построению планов развития, направленных на всесторонне удовлетворение потребностей населения;
 для социологии, определяя ключевые факторы восприятия человеком города в целом и отдельных элементов городской инфраструктуры.
 для развития управленческого потенциала муниципальных властей в части сбалансированного управления системой городской инфраструктуры.

Практическое использование рейтинга 
21.11.2012 г. в Политехническом музее Российский союз инженеров представил Генеральный рейтинг привлекательности российских городов за 2011 г., который вызвал большой интерес со стороны широкой общественности, СМИ и органов местной, региональной и федеральной власти.

20.05.2013 г. методология, разработанная в генеральном рейтинге привлекательности российских городов легла в основу рейтинга качества городской среды обитания (проживания). Данный рейтинг был разработан совместно Министерством регионального развития РФ, Российским союзом инженеров, Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова в ходе выполнения подпункта г) пункта 1 Поручений Президента РФ № Пр-534 от 29 февраля 2012, выданного по итогам совещания «О мерах по реализации жилищной политики» от 14 февраля 2012 г., а также пункта 4 перечня поручений Председателя Правительства РФ от 20 марта 2012 г. № ВП-П9-1581 «О разработке методики оценки качества городской среды проживания и проведения такой оценки в крупных городах России».

В мае 2013 г. методика оценки городской среды обитания, разработанная Российским союзом инженеров и представленная изначально в генеральном рейтинге привлекательности городов, была одобрена Заместителем Председателя Правительства РФ Д. Н. Козаком с указанием Минрегиону России о проведении оценки качества городской среды проживания (обитания) на постоянной основе то есть ежегодно.

См. также 
 Список глав крупных городов России
 Российский союз инженеров
 Порог привлекательности
 Городская среда обитания
 Качество городской среды обитания

Примечания

Литература 
 В. Л. Глазычев, Социально-экологическая интерпретация городской среды
 В. Л. Глазычев, Городская среда. Технология развития: Настольная книга, «Издательство Ладья», 1995 г.
 Ю. А. Перелыгин, Городская среда и общество
 А. А. Высоковоский, Управление пространственным развитием, «Отечественные записки» 2012, № 3(48)
 Влияние городской среды обитания на здоровье жителей Голубева О. Л., ФГБОУ ВПО «Госуниверситет-УНПК», г. Орел, 2013 г.
 Азгальдов Г. Г., Гличев А. В., Панов В. П. Что такое качество? — М.: Экономика, 1968. — 135с.
 Азгальдов Г. Г., Азгальдова Л. А. Количественная оценка качества (Квалиметрия). Библиография. — М.: Изд-во стандартов, 1971. — 176c.
 Квалиметрия: первоначальные сведения. Справочное пособие с примером для АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов»: Учеб. пособие/ Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин, В. В. Садовов. — М.: Высш. шк., 2011. — 143 с.
 Квалиметрия для всех: Учеб. пособие / Г. Г. Азгальдов, А. В. Костин, В. В. Садовов. — М.: ИнформЗнание, 2012. — 165 с.

Ссылки 
 Министерство регионального развития РФ
 Общественная общероссийская организация «Российский союз инженеров»
 Минрегион составил рейтинг привлекательности российских городов
 Минрегион представил ТОП-50 самых привлекательных городов России
 Власти составили рейтинг самых привлекательных российских городов
 Шесть городов Подмосковья — в числе 50 самых привлекательных в России
 РИА НОВОСТИ — Подольск вошёл в рейтинг лучших инвестиционных городов России
 Томск занял 9-е место в рейтинге РСИ «Порог привлекательности города»
 Балаково находится за порогом привлекательности
 Воронеж, Казань, Ростов-на-Дону, Калининград и Саратов названы самыми развитыми городами России — Ежедневная деловая газета «Ведомости»
 РСИ ввел понятие «порога привлекательности города»
 Екатеринбург попал в пятёрку самых привлекательных городов России
 У Барнаула плохие показатели по кадровому потенциалу, динамике численности населения, развитию жилищного сектора
 Оренбург не попал в список 50 самых привлекательных городов страны
 Коломна находится на границе порога привлекательности
 В рейтинге привлекательности российских городов Архангельск оказался на седьмом месте
 Дальневосточные города оценили по привлекательности. Критерии оценки городов разработал Российский союз инженеров
 Вологда в числе привлекательных городов для населения и инвестиций — Общественно-политическое издание «Московский комсомолец»
 Что такое «порог привлекательности города»? Пермь — на 25 месте рейтинга привлекательности городов
 Новосибирская область вошла в тройку лидеров привлекательных городов России
 Самые обаятельные и привлекательные 

Город
Урбанистика
Экономика по городам России
Рейтинги